Sezon 2019/2020 był 82. edycją Ligue 1 – najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Sezon rozpoczął się 9 sierpnia 2019 roku, i zakończył się 28 kwietnia 2020. Sezon nie został w pełni dokończony z powodu Pandemii COVID-19. Początkowo 13 marca rozgrywki zostały jedynie zawieszone. 28 kwietnia 2020, z powodu decyzji o przedłużeniu zakazu organizowania wydarzeń sportowych do końca sierpnia, podjętej przez Francuski rząd, rozgrywki zostały zakończone . Za tabelę końcową uznano zestawienie zespołów w chwili przerwania rozgrywek. Tym samym za Mistrza Francji uznano Paris Saint-Germain, które obroniło ten tytuł. W europejskich pucharach zagrają zespoły według miejsca zajmowanego w tabeli. Zdegradowane zostały dwie ostatnie drużyny tabeli Amiens SC oraz Toulouse FC, zrezygnowano natomiast z barażu o utrzymanie. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem kołowym. Tytularnym sponsorem była sieć sklepów Conforama, przez co oficjalna nazwa brzmiała „Ligue 1 Conforama”.

Drużyny

Uczestniczące drużyny

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy 

 Jako sponsora technicznego należy rozumieć firmę, która dostarcza danemu klubowi sprzęt niezbędny do gry
 Jako sponsora strategicznego należy rozumieć firmę, która reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej
 D - koszulka domowa, W - koszula wyjazdowa, 3 - trzeci komplet strojów

Zmiany trenerów

Tabela ligowa

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy. Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Stadiony

Sędziowie 

Źródło: Strona LFP

Statystyki 
Stan po 14. kolejce

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja:3 marca 2020
Źródło: Strona LFP (strzelcy)

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja:3 marca 2020
Źródło: Strona LFP

Hat tricki

Baraże o Ligue 1

Zobacz też 
 Puchar Francji (2019/2020)
 Puchar Ligi Francuskiej (2019/2020)

Linki zewnętrzne

Uwagi

Przypisy 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2019 we Francji
2020 we Francji